Tolosa est un nom propre latin et hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tolosa, ancien nom latin puis nom occitan de la ville française de Toulouse.
 Tolosa (Gipuzkoa), ville du Pays basque en Espagne.
 Tolosa (Albacete), pedanía (sorte de commune associée)  des municipalités d'Alcalá del Júcar et  (apparemment), dans la province d'Albacete en Espagne
 Tolosa (Argentine), ville de l'arrondissement (partido) de La Plata, en Argentine, fondée par Martín J. Iraola, originaire de la ville de Tolosa au Pays basque espagnol (cf. supra).
 Tolosa (Philippines), municipalité des Philippines.
 Pic Tolosa, un pic de  près de l'Aconcagua dans les Andes en Amérique du Sud.
 Navas de Tolosa hameau de la province de Jaén

Patronyme 

 Josep Tolosa (1846-1916), joueur d'échecs catalan ;
 Juan Carlos Tolosa (1966-), compositeur argentin ;
 Sebastián Tolosa (1988-), coureur cycliste argentin.

Voir aussi 

 (138) Tolosa, un astéroïde appelé ainsi car découvert depuis Toulouse par Henri Joseph Anastase Perrotin (1845-1904).
 Bataille de Las Navas de Tolosa ou Hisn al-Oqab, en 1212, entre des troupes de l'empire islamique et une coalition de plusieurs États chrétiens européens.